La avenida Camino a Rinconada es una arteria vial ubicada en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile. Con una longitud aproximada de 8,8 kilómetros, se origina en el camino El Trebal, donde se ubica el fundo Rinconada de Maipú, y finaliza en la esquina de calle Carmen, cerca de avenida 5 de Abril.

Entre los lugares relevantes que se encuentran a su paso, de oeste a este, están la villa Los Maitenes, la Escuela de Suboficiales, el río Mapocho, la Autopista del Sol, el Parque Tres Poniente, el Monumento al Abrazo de Maipú, el Hospital del Carmen, el Cementerio Católico de Maipú y el Templo Votivo.

El enlace con avenida Cuatro Poniente está afectado por sitios eriazos ubicados frente a las casas. Durante las lluvias suele verse afectado por inundaciones debido al desnivel de la calle. A pesar de su gran longitud, casi el 70% de su recorrido transcurre por el valle de Rinconada, teniendo muchos alrededores rurales pertenecientes al valle del río Mapocho.

Referencias

Enlaces externos 
Ilustre Municipalidad de Maipú.

C
Avenida Camino a Rinconada